Por Alden pode estar à procura de:
 Alden (Iowa)
 Alden (Kansas)
 Alden (Minnesota)
 Alden (Nova Iorque)

Outros 
 2941 Alden

Desambiguação